

Болонь — село, Амурський район, Хабаровський край
 Болонь — селище, Клепиківський район, Рязанська область